Paralympiska vinterspelen 1992 var de femte paralympiska vinterspelen. De hölls i Albertville, Frankrike och det var första gången som paralympiska vinterspelen hölls på samma ort som de olympiska vinterspelen.

Sporter 
 Alpin skidåkning
 Nordisk skidsport
 Längdskidåkning
 Skidskytte

Medaljtabell

Källor

Externa länkar

 Internationella parlympiska kommittén
 Evenemanget i SVT:s öppna arkiv 

1992 i Frankrike
Paralympiska vinterspelen
Sportevenemang i Frankrike
Sportåret 1992
Sport i Albertville